Скшинецкий — фамилия; имеет женскую форму Скшинецкая.
 Скшинецкий, Александр Дмитриевич (род. 1990) — белорусский футболист, защитник.
 Скшинецкий, Пётр (1930—1997) — польский актёр, режиссёр, сценарист, театральный деятель.